

Personnages historiques 
Le nom d'Olibrius, également écrit Olybrius, est celui de plusieurs personnages de l'Empire romain :
 un préfet d'Antioche, persécuteur de sainte Marguerite († 275) ;
 un empereur d'Occident, Olybrius, porté au pouvoir, à sa plus grande surprise, en 472, par le patrice Ricimer ; il ne régna que 3 mois ;
 un hypothétique gouverneur des Gaules, réputé avoir martyrisé sainte Reine en l'an 252. Tourné en ridicule dans les représentations de mystères du Moyen Âge, ce serait de lui que vient l'utilisation d'Olibrius dans le langage (voir ci-après).

Sens courant 

Le nom d'Olibrius est devenu un substantif, dans le langage courant, pour désigner un bravache, un fanfaron cruel.  Dans sa comédie L'Étourdi ou les Contretemps, Molière met dans la bouche de Mascarille, serviteur de Lélie, les vers suivants :

« Olibrius » fait partie du vocabulaire du capitaine Haddock : il s'agit d'une insulte fréquemment employée par ce personnage de bande dessinée.